W sezonie 2014/15  brało udział w rozgrywkach Priemjer-Ligi, Pucharu Rosji oraz Ligi Europy UEFA.

Skład

Mecze

Tabela

Rosyjska Priemjer-Liga 

|}

Decyzją UEFA Dinamo Moskwa nie zostało dopuszczone do rozgrywek europejskich w następnym sezonie (2015/16).

UEFA Europa League 

 Grupa E

|}

Uwagi

Przypisy 

2014 w piłce nożnej
2015 w piłce nożnej
Dinamo Moskwa w poszczególnych sezonach
2014 w Rosji
2015 w Rosji